Sowjetabad () ist der ehemalige Name einiger Städte in der ehemaligen Sowjetunion:

 Xonobod in Usbekistan (kyrillisch Хонобод; russisch Ханабад, Chanabad)
 Ghafurow in Tadschikistan (tadschikisch Бобоҷон Ғафуров / ; russisch Гафуров, Gafurow)